Rattus é uma banda de hardcore punk finlandês, que foi formado em 1978 em Vilppula. Rattus é uma das mais conhecidas bandas de hardcore finlandês. Em 1988, eles se separaram, mas retornou em 2001.

Integrantes
V-P - bateria
Jake - guitarra, vocal
Tomppa - baixo

Discografia

Albums
WC Räjähtää, 1982 (WC Explodes)
Uskonto On Vaara, 1984 (Religion Is A Danger)
Stolen Life, 1987
Rattus, 2005
Uudet Piikit, 2007 (New Thorns)

EPs
Fucking Disco, 1981
Rattus On Rautaa, 1981 (Rattus Rocks)
Rajoitettu Ydinsota, 1982 (Limited Nuclear War)
Ihmiset On Sairaita, 1985 (People Are Sick)
Singles[edit source | editbeta]
"Khomeini Rock", 1980
"Win Or Die", 1988

Collections
Rattus, 1983, released in U.S. and Great Britain
Levytykset 1981-1984, 1993 (Recordings 1981-1984)
Täältä tullaan kuolema, 1996 (Here we come death)
30th anniversary of Rattus, 2007 in Malesia